Een nieuwkomer is een persoon die nog niet lang genoeg in een nieuw land woont om geschreven en ongeschreven regels te kennen. De nieuwkomer kan tijdelijk werken of studeren in het gastland of er zich permanent komen vestigen (na emigratie). Integratie kan via een eigen (etnisch) netwerk, een lokale open gemeenschap, een hulpvaardige organisatie of officiële inburgering.

Als immigrant kan je worden verplicht tot inburgering. Zo kent Nederland sinds november 2006 een inburgeringsplicht (en een gemiddelde jaarlijkse instroom van 77.000 nieuwkomers). In België is de inburgeringscursus verplicht in Vlaanderen en sinds 2017 ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (met jaarlijks 14.000 nieuwkomers).

Zie ook 
Newbie
Novice

Migratie
Sociale geografie